Dit is een lijst van alle jachten die door Heesen Yachts zijn gebouwd, gesorteerd op jaar.

1983-1999

2000-2009

2010-2019

2020–heden

In opbouw

Referenties 

Motorjacht